Royal Copenhagen — Датская Королевская фарфоровая мануфактура. Основана 1 мая 1775 года под патронажем королевы Юлианы Марии, шестая по счету придворная фарфоровая мануфактура в Европе после мануфактуры в Майсене (1710), Вене (1718), Севре (1740), в Санкт-Петербурге (1744), Берлине (1751). После реструктуризации (2002) - фабрика переместилась из центра Копенгагена в пригородный Глоструп.

Одно их наиболее известных произведений мануфактуры — парадный сервиз Флора Даника (Flora Danica), заказанный датским королём в качестве подарка русской императрице Екатерине Второй. Сервиз производится и поныне. Считается одним из самых дорогостоящих фарфоровых сервизов в мире. Минимальная стоимость одного изделия этой серии составляет несколько тысяч евро.

Также знаменита скульптура «Принцесса на горошине» (Prinsessen på Ærten), созданная мастером Герхардом Хеннингом (Gerhard Henning), и воспроизведённая на фабрике всего несколько раз. Стоимость «Принцессы на горошине» соответствует стоимости роскошного автомобиля представительского класса.

В 1868 году мануфактура была приватизирована. Владельцем её стал купец Г. А. Фальк. С тех пор и поныне — это частное предприятие, сменившее несколько владельцев, но сохранившее тесные связи с королевской семьёй Дании.
Три волнистых линии — эмблема и марка мануфактуры — символизируют три главных датских пролива — Эресунн, Сторебельт и Лиллебельт.

Торговая марка Royal Copenhagen является одним из важнейших брендов Дании и Скандинавии вообще. Качество и стоимость продукции относят Royal Copenhagen к мировым брендам.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Компании Дании
Фарфоровые предприятия, появившиеся в XVIII веке
Торговые марки
Торговые марки Дании